FRG puede referirse a:
 Frente Republicano Guatemalteco, un partido político de Guatemala;
 el acrónimo del nombre de la antigua República Federal Alemana en inglés (Federal Republic of Germany);
 el código IATA del Aeropuerto Republic, situado en East Farmingdale (Nueva York, Estados Unidos).